Общественный транспорт Твери — система городского пассажирского транспорта города Тверь. С 2020 года представлена исключительно автобусами.

Общая информация 

В Твери действует один вид городского общественного транспорта — автобус.

История 
До конца 1980-х годов большая часть перевозок выполнялась трамваями и троллейбусами; с 1990-х перевозки электротранспортом сократились, большая часть трамвайных маршрутов была отменена, одновременно с этим значительно увеличилось количество коммерческих автобусов и маршрутных такси. 

Из-за долга в 117 млн. рублей перед предприятием «Тверьэнергосбыт»,16 марта 2011 года были отключены резервные подстанции, питающие электротранспорт. 31 марта 2011 года было отключено 4 основных подстанции. 12 апреля после отключения еще двух подстанций прекратили работу троллейбусы №№ 1, 5 и трамвай № 6. 19 апреля движение было восстановлено в полном объеме.

В городе также действовала трамвайная система, прекратившая работу в ноябре 2018 года, и троллейбусная, закрытая в 2020 году.

Объемы перевозок 

Максимальный объем перевозок общественным транспортом Твери пришелся на начало 2000-х годов. В дальнейшем, объемы перевозок общественным транспортом значительно сократились; в частности, трамваями — в 15 раз, автобусами — в 14 раз, троллейбусами — в 10 раз:

Подвижной состав 

Количество единиц подвижного состава с 1990-х гг. также значительно уменьшилось. При этом в 2020 году значительно увеличилось количество автобусов:

Протяженность маршрутов 
Протяженность эксплуатируемых маршрутов также сокращается, одновременно с закрытием маршрутов на линиях, находящихся в эксплуатации, так же происходит закрытие отдельных линий:

Городской общественный транспорт

Трамвай 

Трамвайная система в Твери начала свою работу 28 августа 1901 года (одна из первых в России) и была закрыта 14 ноября 2018 года. По состоянию на ноябрь 2018 года, трамвайное движение управлялось и осуществлялось муниципальным унитарным предприятием «ПАТП-1».

Работа трамваев в городе неоднократно приостанавливалась, на два месяца в 2015 году, а также на несколько недель в 2017 году. К лету 2017 года движение осуществлялось по одному маршруту. 

В ноябре 2018 года движение было прекращено вновь, как тогда заявляла компания-эксплуатант -- временно, для осуществления ремонта. В течение 2019 года был проведён масштабный демонтаж путей и инфраструктуры трамвайной системы, а сотрудники трамвайного парка были уволены. По заявлениям властей, подвижной состав подвергся консервации, однако в конце 2019 года некоторые из вагонов были порезаны на металлолом.

Троллейбус 

Троллейбусная система города Тверь была открыта 5 мая 1967 года и связала связала площадь Гагарина и посёлок Химинститута (ВНИИСВ). В 1982 году длина троллейбусных линий составила 83,2 км. С 2007 года парк подвижного состава активно обновляется. На 2014 год действовало 5 маршрутов, по которым регулярно курсировало около 70 машин. К началу 2018 года количество троллейбусных маршрутов сократилось до четырёх. 13 апреля троллейбус Твери прекратил работу. Был закрыт последний троллейбусный маршрут города, № 2 («Железнодорожный вокзал – бульв. Профсоюзов»).
 Система закрыта в 2020 году

Автобус 
Городской автобусный транспорт состоит из муниципальных автобусов, обслуживаемых МУП «ПАТП №1» и автопарков коммерческих перевозчиков. С февраля 2020 года внедрялась единая сеть пассажирских автобусных маршрутов. Перевозчиками по новой модели являются ООО «Верхневолжское АТП» (совместное предприятие Тверской области и ГК Автолайн, Москва) и ООО «СВТК».

Подвижной состав 

 ГАЗель NEXT
 ЛиАЗ-4292
 НефАЗ-5299
МАЗ-206
МАЗ-107
 ПАЗ-3205
 ПАЗ-4234
 ПАЗ-320405-04
 ПАЗ-320405-14 «Вектор Next»

Пригородный общественный транспорт

Пригородные железнодорожные перевозки 
Пригородные поезда с железнодорожного вокзала Тверь следуют по трём направлениям: на Москву, Бологое и Торжок. Регулярное движение пригородных электропоездов было открыто 1 февраля 1962 года по маршруту Калинин — Москва. Оператором пригородных перевозок с 2009 года выступает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Междугородние автобусные перевозки 
С автовокзала автобусы отправляются в города и посёлки Тверской области (включая все районные центры, за исключением Бологого) и близлежащих областей. От привокзальной площади ходят коммерческие автобусы на Москву.

Примечания

Ссылки 

 «Пассажирский транспорт в Твери»
 «Общественный транспорт города Твери»